Dearden ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Dearden (1911–1971; eigentlich Basil Dear), britischer Filmregisseur
 James Dearden (* 1949), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 John Francis Dearden (1907–1988), US-amerikanischer Kardinal und Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Taylor Dearden Cranston (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Scriptsupervisor und Produzentin